

Бейтсвілл — місто, штат Арканзас
 Бейтсвілл — місто, штат Індіана
 Бейтсвілл — місто, штат Міссісіпі
 Бейтсвілл — селище, штат Огайо
 Бейтсвілл — переписна місцевість, штат Техас